IX wiek p.n.e.